Wahlkreis 69 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 69
 Landtagswahlkreis 69